Peter J. Devlin ist der Name folgender Personen:

* Peter J. Devlin (General), kanadischer Generalleutnant 
 Peter J. Devlin (Tontechniker), US-amerikanischer Tontechniker